Films
Nachttrein (film), een film uit 1959
Night Train (1998), een film uit 1998
Night Train (1999), een film uit 1999
Night Train (2007), een film uit 2007
Night Train (2009), een film uit 2009
Night Train (film uit 2010), een film gebaseerd op het gelijknamige boek van Martin Amis
Muziek
Night Train (Jimmy Forrest), een album van Jimmy Forrest uit 1951
Night Train (nummer), een nummer van dit album, geschreven door Forrest, Oscar Washington en Lewis Simpkins
Night Train (King Curtis), een album uit 1961
Night Train (Oscar Peterson Trio), een album uit 1962
Night Train (Floyd Cramer), een album uit 1967
Night Train (Steve Winwood), een single uit 1980, van het album Arc of a Diver
Night Train (Phil Gammage), een album uit 1990
Night Train (Bill Morrissey), een album uit 1993
Night Train (Amina Figarova), een album uit 2002
Night Train (Richie Cunning), een album uit 2010
Night Train (Keane), een ep uit 2010
Literatuur
Night Train (boek), een roman van Martin Amis uit 1997